Опалево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Усть-Алексеевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Усть-Алексеевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 59 км, до центра муниципального образования Усть-Алексеево — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Ульяница, Большой Двор, Заозерица.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Опалево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района